Svarta Masken kan syfta på

 Svarta Masken – pseudonym för Anna Myrberg
 Svarta Masken – även kallad Ensamma vargen, det svenska namnet på den uppdiktade Vilda Västern-hjälten använt i böcker, seriemagasin och filmer, se Lone Ranger
 Svarta Masken – en amerikansk film från 2013, se The Lone Ranger
 Den svarta masken – en opera av Krzysztof Penderecki från 1986, se  Die schwarze Maske
 Svarta masken – svenska namnet på superhjälte skapad av Tarpé Mills, se Miss Fury
 Svarta masken – svenska namnet på seriefiguren Black Mask. en av Batmans fiender.